

Комашувка — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Комашувка — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства